Rheopelopia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Ernst Josef Fittkau 1962. Rheopelopia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Rheopelopia